Epígenes d'Atenes, poeta grec 
 Epígenes de Bizanci, astròleg i escriptor grec
 Epígenes de Cefísia, filòsof grec
 Epígenes de Sició, poeta còmic grec